Scheiderbauer ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Scheiderbauer (* 1977), deutsch-österreichischer Mountainbike-Radrennfahrer und Triathlet
 Tomi Scheiderbauer (* 1961), österreichischer Foto-, Grafik-, Kontext-Künstler, Kurator und Produzent

Siehe auch:
 Schneiderbauer